Sibolangit (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië
Sibolangit (Sibolangit), een plaats in Indonesië
Sibolangit (Merek), een plaats in Indonesië